Alissa Wenz (1986-), romancière, autrice-compositrice-interprète, scénariste et enseignante française ;
 Émile Wenz (1863-1940), pionnier français de la photographie aérienne ;
 Frédéric Wenz (1869-1939), peintre français, frère d'Émile ;
 Paul Wenz (1865-1940), écrivain français, frère d'Émile ;
  (né en 1945), philosophe américain spécialisé dans l'éthique environnementale ;
  (1886-1945), zoologiste allemand.